COF, sigle composé des trois lettres C, O et F, peut faire référence en français à :

en français
 Comité olympique français ;
 Conservatoire de Fribourg, en Suisse ;
 Campagnes océanographiques françaises, voir Jacques-Yves Cousteau ;
 Centre d'orientation et de formation, pour les demandeurs d'emploi à Amay en Belgique ;
 Comité d'organisation des fêtes, nom usuel de l'association des élèves de l'ENS (voir jargon normalien) ;

en anglais
 Columbus Orbital Facility ;
 Cradle Of Filth, un groupe de goth-metal industriel ;
  ;
 College Opportunity Fund.

COF est un code qui peut faire référence en français à :
 Patrick Air Force Base, dans le Comté de Brevard en Floride, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports